Gorodok je 

ruské jméno pro následující obce:
 Haradok – město ve Vitebské oblasti v Bělorusku
 Horodok (Chmelnycká oblast) – město v Chmelnycké oblasti na Ukrajině
 Horodok (Lvovská oblast) – město v Lvovské oblasti na Ukrajině

nebo 
 Zakamensk – město v Burjatsku v Ruské federaci nazývané do roku 1959 Gorodok